Naalungiarsuttalik bezeichnet:
 Naalungiarsuttalik (Insel), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Naalungiarsuttalik (See), See im Distrikt Nanortalik, Grönland